Příjmení Mullins nosí více různých osobností:

 Aimee Mullinsová (* 1976), americká atletka, herečka a modelka
 Dan Mullins (* 1978), anglický bubeník
 Melinda Mullins (* 1958), americká herečka